Cieki w Polsce
 Maciejowicki Potok – potok, dopływ Osobłogi
 Maciejowicki Potok – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej

Przypisy